Маргарита Валуа:
 Маргарита де Валуа (графиня Блуа) (1295—1342) — сестра короля Филиппа VI Валуа, в 1310 году вышла за Ги де Шатильона (ум. 1342), графа де Блуа.
 Маргарита Наваррская (1492—1549) — сестра короля Франциска I, королева Наварры, писательница.
 Маргарита де Валуа (1553—1615) — дочь Генриха II и Екатерины Медичи, королева Наварры, героиня романа «Королева Марго».